Steve Jones, brit hosszútávfutó olimpikon
Steve Jones, brit műrepülő pilóta
Steve Jones, brit biológus
Steve Jones, amerikai golfozó
Steve Jones, brit kerékpározó olimpikon
Steve Jones (labdarúgó, 1955), angol labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1957), angol labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1960), angol labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1962), walesi labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1964), walesi labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1970. március), angol labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1970. december), angol labdarúgó
Steve Jones (labdarúgó, 1976), északír labdarúgó
Steve Jones, angol rockgitáros, énekes és színész; a Sex Pistols alapító tagja